Banach ist der Familienname folgender Personen:

 Ed Banach (* 1960), US-amerikanischer Ringer
 Lou Banach (* 1960), US-amerikanischer Ringer
 Maurice Banach (1967–1991), deutscher Fußballspieler
 Michael Wallace Banach (* 1962), US-amerikanischer Priester und Diplomat des Heiligen Stuhls
 Stefan Banach (1892–1945), polnischer Mathematiker
 Stefan Banach (Mediziner) (* vor 1925), polnischer Neurochirurg 
 Wiesław Banach (* 1953), polnischer Kunsthistoriker, Autor und Museumsleiter

Banach  steht für:
 (16856) Banach, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Bannach